Cette page présente la  en Pro D2.

Entraîneurs 
 Jean-Noël Spitzer : Entraineur général
 Wilfried Lahaye : Entraineur lignes arrières

La saison 
Budget

Récit

Transferts

Effectif 2016-2017

Calendrier et résultats

Matchs amicaux
 US Carcassonne - RC Vannes :  24-19
 Biarritz olympique - RC Vannes :   17-14

Pro D2 

|}

Statistiques

Statistiques collectives 
Attaque 

Défense

Statistiques individuelles 
Meilleur réalisateur 
 : 282 points (71 pénalités, 0 drops, 32 transformations, 1 essai)

Meilleur buteur 
 : 277 points (71 pénalités, 0 drops, 32 transformations)

Meilleur marqueur 
Conor Trainor : 8 essais

Joueur le plus sanctionné
 -

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel du Rugby club vannetais

2016-2017
Vannes